

Абу́ Ха́тим Муха́ммад ибн Хибба́н ат-Тами́ми ад-Да́рими аль-Бусти́ () — мусульманский учёный, мухаддис, историк, автор известных трудов, «шейх Хорасана».

Биография 
Ибн Хиббан обучался мусульманским наукам у многих видных учёных того времени, среди которых ан-Насаи, аль-Хасан ибн Суфьян, Абу Яла аль-Мавсили, аль-Хусейн ибн Идрис аль-Харави, Абу Халифа аль-Джамхи, Имран ибн Муса ибн Маджаши’, Ахмад ибн аль-Хасан ас-Суфи, Джафар ибн Ахмад ад-Димашки, Абу Бакр ибн Хузайма и другие. Его учениками были Мухаммад ибн Манда, Абу Абдуллах аль-Хаким и др. Ибн Хиббан исполнял обязанности судьи (кади) в Самарканде, отлично разбирался в фикхе и хадисоведение, знал астрономию, медицину и многие другие науки.

Ибн Хиббан «отрицал границу у Аллаха», из-за чего был изгнан из Сиджистана местными ханбалитами.

Ибн Хиббан скончался в Бусте (совр. Лашкаргах) в ночь на пятницу за восемь дней до окончания месяца шавваль 354 года по хиджре.

Библиография 
Ибн Хиббан является автором многих сборников хадисов, книг по хадисоведению.
 «Сахих Ибн Хиббана»
 «Тарих ас-сикат» (букв. «История достойных доверия»).
 «Иляль аухам аль-муаррихин».
 «Манакиб аш-Шафии».
 «аль-Муснад ас-Сахих».
 «Асами ман йу’рафу биль-кунья».
 «аль-Му’джам».
 «аль-Маджрухун».
 «Машахир ’улама аль-амсар».
 «Раудат аль-’укала уа назхат аль-фудала».
 «ас-Сира ан-Набавия уа ахбар аль-хулафа».

Примечания

Литература 
 
 
 «Тазкират аль-хуффаз» — Мухаммад ибн Ахмад аз-Захаби
 

Авторы сборников хадисов
Арабские историки
Шариатские судьи